John Adams bylo či je jméno a příjmení více osob:

 John Adams (1735–1826) – druhý prezident USA (1797–1801)
 John Adams (Bounty) (1767–1829) – britský námořník a účastník vzpoury na HMAV Bounty, spoluzakladatel kolonie na Pitcairnových ostrovech
 John Adams (skladatel) (* 1947) – americký minimalistický hudební skladatel, autor opery Nixon v Číně
 John Bodkin Adams (1899–1983) – britský lékař podezřelý ze sériových vražd
 John Couch Adams (1819–1892) – britský matematik a astronom, který předpověděl existenci Neptunu
 John Frank Adams (1930–1989) – britský matematik, jeden ze zakladatelů homotopické teorie
 John James Adams (1895–1968) – kanadský hokejista, trenér a manažer
 John Luther Adams (* 1953) – americký postminimalistický hudební skladatel
 John Quincy Adams (1767–1848) – šestý prezident USA (1825–1829), syn druhého amerického prezidenta Johna Adamse
 a další